De Grand Prix-wegrace van Portugal 2012 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2012. De race werd verreden van 4 tot 6 mei 2012 op het Autódromo do Estoril nabij Estoril, Portugal.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2012
Portugal
Sport in Cascais